El Príncipe Federico Guillermo de Solms-Braunfels (22 de octubre de 1770, Braunfels-13 de abril de 1814, Slawentzitz) fue un mayor general prusiano. Era el cuarto hijo varón de Fernando Guillermo Ernesto, 2.º Príncipe de Solms-Braunfels (1721-1783), y la Condesa Sofía Cristina Guillermina de Solms-Laubach (1741-1772).

Se hizo conocido principalmente a través de su matrimonio con la Princesa Federica de Mecklemburgo-Strelitz. Ella era viuda del Príncipe Luis Carlos de Prusia (1773-1796). Cuando ella quedó embarazada en 1798, él se casó con ella para evitar el escándalo. La hija murió poco después del nacimiento. Federico Guillermo presumiblemente tenía una fuerte inclinación al consumo de alcohol y tuvo que abandonar el servicio militar en 1805 por motivos de salud. También perdió sus ingresos e incluso su propio hermano recomendó a Federica el divorcio. Ella inicialmente estuvo en contra, pero cuando en 1813 conoció a Ernesto Augusto I de Hannover (1771-1851), ella también quiso el divorcio. Antes de llegar a eso, sin embargo, Federico Guillermo murió en 1814 en Sławięcice.

Matrimonio e hijos 
De su matrimonio con Federica de Mecklemburgo-Strelitz, se conocen los siguientes hijos:
 Princesa Carolina de Solms-Braunfels (27 de febrero de 1799 - 20 de octubre de 1799)
 Hijo de nombre desconocido (1800-1800).
 Hijo de nombre desconocido (1800-1800).
 Príncipe Federico Guillermo Enrique de Solms-Braunfels (1801-1868); desposó en 1831 a la Condesa María Ana Kinsky de Wchinitz y Tettau (1809-1892).
 Princesa Sofía de Solms-Braunfels (1803-1803).
 Princesa Luisa Augusta de Solms-Braunfels (1804-1865); desposó en 1827 al Príncipe Alberto de Schwarzburgo-Rudolstadt (1798-1869).
 Príncipe Alejandro Federico Luis de Solms-Braunfels (1807-1867); desposó en 1863 a la Baronesa Luisa de Landsberg-Velen (1835-1894).
 Príncipe Federico Guillermo Carlos de Solms-Braunfels (1812-1875); desposó en primeras nupcias entre 1834-1841 (matrimonio morganático) a Louise Beyrich, y en segundas nupcias, en 1845, a la Princesa Sofía de Loewenstein-Wertheim-Rosenberg (1814-1876).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 http://www.thepeerage.com/p10584.htm#I105840
 

Casa de Solms
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Príncipes de Alemania
Generales de Prusia